Пано-таканские языки, или языки пано-такана, — семья индейских языков Южной Америки. Распространена в Перу, западной Бразилии, Боливии и на севере Парагвая.

Состав 
Состоит из 2 основных ветвей, пано и таканской (Adelaar & Muysken 2004; Kaufman 1990, 1994). Всего известно 33 пано-таканских языка:

I. Языки пано
Большинство языков пано распространены в Перу или на западе Бразилии, несколько — в Боливии (см. индейцы Такана). Делятся на ряд ветвей (в перечне ниже не указаны).

 1. Кашарари (кахарари)
 2. Кулино (†)
 3. Нокаман (†)
 4. Кашибо (какатаибо)
 5. Панобо (†)
 6. Писабо (писагуа, писауа, майо)
 7. Шипибо (или шипибо-конибо)
 8. Капанауа (капанава)
 9. Марубо (маробо)
 10. Ваниннава
 11. Ремо (сакуйя, кукини) (†)
 12. Тухинава (тушинава) (†)
 13. Амауака (амавака)
 14. Исконауа (искобакебо, исконава)
 15. Кашинауа (кашинава, кахинава, тухинава)
 16. Йора (маринауа, мастанауа, паркенауа)
 17. Яминауа (яминава)
 18. Атсауака (ямиака, атсавака-ямиака) (†)
 19. Параннава (†)
 20. Пуинауа (пойянава)
 21. Шипинава (хипинауа, шипинауа) (†)
 22. Карипуна
 23. Пакауара (пакагуара, пакауара)
 24. Чакобо
 25. Шанинава (ханинауа)
 26. Сенси (†)
 27. Майоруна-матсес (матсе, матис, махоруна)
 28. Нукуини

II. Языки такана (таканские языки)
Все таканские языки распространены в Боливии, кроме эсеэхха, который распространён также в Перу.

 29. Такана (тупамаса)
 30. Рейесано (сан-борхано, маропа)
 31. Араона (карина, кавина)
 32. Кавиненья
 33. Эсе-эхха (эсеэха, тиатинагуа, чама, (х)уарайо, гуаканава, чунчо, татинава)
 34. Торомона (†)

Лексика 
Некоторые пано-таканские схождения:

Генеалогические связи 
До настоящего времени не установлены.

Примечания

Литература 
 Adelaar, Willem F. H.; & Muysken, Pieter C. (2004). The languages of the Andes. Cambridge language surveys. Cambridge University Press.
 Campbell, Lyle. (1997). American Indian languages: The historical linguistics of Native America. New York: Oxford University Press. ISBN 0-19-509427-1.
 Gordon, Raymond G., Jr. (Ed.). (2005). Ethnologue: Languages of the world (15th ed.). Dallas, TX: SIL International. ISBN 1-55671-159-X. (Online version: http://www.ethnologue.com).
 Kaufman, Terrence. (1990). Language history in South America: What we know and how to know more. In D. L. Payne (Ed.), Amazonian linguistics: Studies in lowland South American languages (pp. 13–67). Austin: University of Texas Press. ISBN 0-292-70414-3.
 Kaufman, Terrence. (1994). The native languages of South America. In C. Mosley & R. E. Asher (Eds.), Atlas of the world’s languages (pp. 46–76). London: Routledge.

Ссылки 

 Ethnologue: Panoan
 Ethnologue: Tacanan
 Proel: Familia Pano-Tacanana
 Proel: Familia Panoana
 Proel: Familia Tacanana

 
Языки Южной Америки